Bor steht für:
 Bor, chemisches Element
 Bor (Adelsgeschlecht), böhmisches Adelsgeschlecht
 Bor, nilotische Sprache, siehe Südost-Dinka
 -bor, Endung von Ortsnamen im slawischen Sprachgebiet analog der deutschsprachigen Endung -burg
 Bor-, Bestandteil in slawischen Personen- und Ortsnamen
 Bor, späterer Name des explodierten Öltankers Mega Borg

Bor ist der Name folgender Orte:
 Bor (Krasnojarsk), Dorf am Jenissei, Region Krasnojarsk, Russland
 Bor (Russland) an der Wolga, Oblast Nischni Nowgorod
 Bor (Sadov), Ortsteil von Sadov, Tschechien
 Bor (Schweden), Ort in der Gemeinde Värnamo
 Bor (Serbien), Stadt in Serbien
 Bor (Südsudan), Stadt im Bundesstaat Jonglei
 Bor u Skutče, Gemeinde in Tschechien
 Bor u Tachova, Stadt in Tschechien

sowie:
 Bor (Niğde), Stadt und Landkreis in der Türkei
 Bor (Berg), Berg im Prokletije in Montenegro
 Okrug Bor, Landkreis in Serbien
 Opština Bor, Landgemeinde in Serbien

Bor ist der Familienname folgender Personen:
 Barna Bor (* 1986), ungarischer Judoka
 Hillary Bor (* 1989), kenianisch-US-amerikanischer Hindernisläufer
 Jan Bor (1886–1943), tschechischer Regisseur, Dramatiker, Theatertheoretiker und -kritiker
 Jarno Bor (* 1976), niederländischer Skispringer
 Josef Bor (1906–1979), tschechischer Jurist, Schriftsteller und Auschwitzüberlebender
 Katalin Bor (* 1990), ungarische Schwimmerin
 Matej Bor (Pseudonym von Vladimir Pavšič; 1913–1993), slowenischer Schriftsteller und jugoslawischer Partisan
 Milan Bor (1936–1998), tschechischer Tontechniker
 Modesta Bor (1926–1998), venezolanische Komponistin
 Nathan Bor (1913–1972), US-amerikanischer Boxer
 Noah Bor (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Norman Bor (1893–1972), irischer Botaniker
 Pieter Christiaenszoon Bor (1559–1635), niederländischer Historiker
 Simon Kipruto Bor (* 1969), kenianischer Marathonläufer

bor steht für:
 Bororo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Bororo, eine der Macro-Ge-Sprachen im östlichen Südamerika

BOR steht für:
 Bauoberrat (in Bayern), Amtsbezeichnung für Beamte im höheren technischen Verwaltungsdienst
 BOR (Raumgleiter) (Bespilotnij Orbitalnij Raketoplan), kleiner unbemannter orbitaler Raketen-Raumgleiter der Sowjetunion
 Biuro Ochrony Rządu, polnische Behörde, die für den Schutz von Regierungsmitgliedern verantwortlich ist
 BMW Oracle Racing
 Kreis Borken, Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:
 Bohr
 Boor
 Borr
 Börr

Abkürzung